Список посвящён фильмографии Сильвестра Сталлоне.

Актёрские работы

Фильмы

Телесериалы

Компьютерные игры 

 1994 — Demolition Man — Джон Спартан — живые кат-сцены
 2020 — Mortal Kombat 11 (Kombat Pack 2) — Джон Рэмбо (DLC-персонаж) — голос

За кадром

Примечания

Ссылки 
 

Сильвестр Сталлоне
Сталлоне, Сильвестр
С